Z-Funktion oder z-Funktion steht für:

 Riemann-Siegelsche Z-Funktion in der analytischen Zahlentheorie 
 Riemannsche ζ-Funktion (Zeta-Funktion) in der analytischen Zahlentheorie
 die Dichte der Normalverteilung in der Statistik